Zavíranje v šahu je šahovska taktika, ki onemogoča napredovanje nasprotnikovega kmeta. To je možno s postavitvijo lastne figure na polje pred kmetom ali z dirigiranjem nasprotnikove figure na to polje.

Primer zaviranja (diagram 1a) najdemo v igri Bobby Fischer - Pál Benkő:

1.Tf6! Črni je računal na 1.e5 pri čemer bi odgovoril z 1... f5! Po odigrani potezi ni mogel več preprečiti grožnje 2.e5. Poskusil je s 1... Kg8 2.e5 h6 in predal po 3.Se2.

Problemska studija dr. Bertholda Laskerja, brata Emanuela Laskerja (diagram 1b) lahko služi kot primer odstranitve zaviranja kmetov:
1.Lg8! Txg8 2.Kf7 Txg6 3.fg6 in črni ne more več preprečiti promocije v damo in matiranja.

Šahovska strategija in taktika